Paul Smith hace referencia a varios artículos:

Personas
Paul Smith, cantante británico de música indie (1979);
Paul Smith, pianista estadounidense de jazz (1922-2013);
Paul Smith, historietista estadounidense (1953);
Paul Smith, diseñador británico (1946);
Paul Smith, compositor estadounidense (1906-1985);
Paul Smith, piloto australiano;
Paul Smith, tenista australiano;
Paul Smith, entrenador de fútbol británico (1979);
Paul Smith, boxeador británico (1982);
Paul L. Smith, actor estadounidense, (1939-2012);
Paul Ray Smith, sargento de primera clase del Ejército de los Estados Unidos (1969-2003);
Paul Reed Smith, lutier estadounidense (1956);

Lugares
Paul Smiths (Nueva York), lugar designado por el censo, en el condado de Franklin, estado estadounidense de Nueva York.